Смоленский сельский округ

Краснодарский край 

 Смоленский сельский округ Северского района

Ярославская область 

 Смоленский сельский округ Переславского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Смоленский сельский округ Читинского района